Malvinas puede hacer referencia a:
 las islas Malvinas, un archipiélago situado en el océano Atlántico sur;
 el territorio británico de ultramar de las Islas Malvinas, ubicado en dicho archipiélago;
 la cuestión de las islas Malvinas, disputa que sostienen Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas;
 la Guerra de las Malvinas, conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido ocurrido en 1982;
 la corriente de las Malvinas, corriente oceánica que transporta aguas frías subantárticas.

Además, puede referirse también a:

 las islas Malvinas, un pequeño grupo de islas ubicadas en el lado chileno del lago Buenos Aires/General Carrera;
 Las Malvinas, localidad del departamento argentino de San Rafael, Mendoza;
 el barrio Las Malvinas, en el partido argentino de Brandsen, Buenos Aires;
 el barrio Las Malvinas, en la ciudad argentina de La Plata, Buenos Aires;
 el barrio Islas Malvinas, en la ciudad argentina de Posadas, Misiones;
 el barrio Islas Malvinas, en la ciudad argentina de Rosario, Santa Fe, anteriormente llamado Refinería;
 el refugio Islas Malvinas, refugio antártico argentino;

 el estadio Islas Malvinas de la ciudad argentina de Buenos Aires;
 el estadio Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad argentina de Mar del Plata, Buenos Aires;

 la comandancia de las Islas Malvinas, antigua división administrativa española;
 la gobernación de las Islas Malvinas, antigua división administrativa española;
 la comandancia militar de las Islas Malvinas, antigua entidad territorial argentina;
 la comandancia política y militar de las Islas Malvinas, antigua entidad territorial argentina;
 la gobernación militar de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, antigua entidad territorial argentina;

 el Monumento a los caídos en Malvinas, cenotafio ubicado en la Plaza General San Martín de la ciudad argentina de Buenos Aires;

 la Marcha de las Malvinas, canción oficial utilizada en actos de reclamación de la soberanía de las islas Malvinas en Argentina;

 el aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, en la ciudad argentina de Rosario, Santa Fe;
 Las Malvinas, estación ferroviaria del partido argentino de General Rodríguez, Buenos Aires;
 el ARA Islas Malvinas (A-24), buque de apoyo de la Armada Argentina;
 el Islas Malvinas (buque tanque), buque tanque de la empresa petrolera estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales.